La edición 88.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 24 de junio y el 6 de julio de 1974 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  Jimmy Connors  logrando el primero de los dos triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al australiano Ken Rosewall.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Chris Evert logrando el primero de los tres triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la soviética  Olga Morozova.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1974